

Codici 
 MPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pocono Mountains Municipal, Mount Pocono (Pennsylvania), Stati Uniti

Altro 
 Movimento politico degli omosessuali
 Formato immagini tridimensionali